Северный пост (укр. Північний пост) — железнодорожная платформа Южной железной дороги, находящаяся в Ленинском районе Харькова, и небольшой район вокруг неё в историческом районе города Сортировка, за путепроводом улицы Довгалевского. По путепроводу проходит автобус № 12 и некоторые маршрутные такси.

У платформы расположен Константино-Еленовский храм (Харьков), водокачка 19 века (памятник архитектуры) и Харьковский областной военкомат. Поезда дальнего следования по платформе Северный пост не останавливаются.

Путевое развитие 
Платформами оборудованы два главных пути станции Харьков-Сортировочный.

Сооружения 
Здание вокзала с кассой, лестницы для подъёма к путепроводу.

Поезда 
Участок Харьков-Белгород обслуживается электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков и ЭР2, ЭД4, ЭД4М депо Белгород.

В нечётном направлении поезда идут до станции Харьков-Пассажирский, в чётном — до станций Дергачи, Казачья Лопань, Наумовка, Белгород.

Ссылки 
 Расписание пригородных электропоездов по станции Северный Пост.
 Станция на сайте Викимапия.

Остановочные пункты Южной железной дороги